Бронева́я — железнодорожная станция в черте Санкт-Петербурга, остановочный пункт на направлениях Санкт-Петербург — Калище, Санкт-Петербург — Гатчина, Санкт-Петербург — Луга, до 2011 года также Санкт-Петербург — Краснофлотск.

Устройство, движение 

Вдоль платформы проходят шесть путей: два для грузовых поездов и четыре для пассажирских. От станции идёт путь примыкания на станцию Корпусный Пост «северной портовой ветви». В промзоне вблизи станции находятся Автовская ТЭЦ и грузовая станция Нарвская. Непосредственно к станции примыкает развязка Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей, оборудованная пунктом оплаты проезда. 

Ранее часть поездов после Броневой следовала до Варшавского вокзала (через платформу Корпусное шоссе), но после его закрытия и преобразования в торговый комплекс все электропоезда идут на Балтийский вокзал, а пассажирские поезда дальнего следования вообще более не проходят через эту станцию (переведены на Витебский вокзал). Фактически станция Броневая обычно является первой остановкой после Балтийского вокзала (предпоследней в обратную сторону), так как примыкающую к вокзалу служебную короткую платформу Электродепо поезда обычно пропускают. После перевода поездов пригородного сообщения с Варшавского вокзала на Балтийский вокзал, третья платформа, обслуживавшая направление на Лугу, была разобрана. 

На станции имеется подземный пешеходный переход, очень неудобный для пассажиров — плохо освещённый, с низкими потолками, заливаемый водой, зимой скользкий.

Рядом с платформой предстоит строительство проектируемой одноимённой станции метрополитена. Ныне ближайшими станциями метро являются «Кировский завод», находящаяся к западу от платформы (1,8 км пешком), и «Электросила», находящаяся к востоку от платформы (1,9 км пешком).

Адрес и местоположение. 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., 1Б. МО № 28 «Автово», Кировский район.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Санкт Петербург-Ораниенбаум. Вокзалы и станции

Расписание электропоездов 
 
 

<center>

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга